Ел Агва Салада има више значења:

 Ел Агва Салада (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агва Салада (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику